Skomakartjärn kan syfta på:
Skomakartjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Skomakaretjärnen, sjö i Karlskoga kommun,  (4,13 ha)
Skomakartjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,

Se även
Skommartjärn
Skomakarsjön, sjö i Hällefors kommun,  (56,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn